Площадь Куйбышева — площади в разных городах России, названные в честь советского революционера Валериана Куйбышева:

 Площадь Куйбышева в Волгограде
 Площадь Куйбышева в Екатеринбурге
 Площадь Куйбышева — прежнее название площади Тукая в Казани
 Площадь Куйбышева в Самаре
 Площадь Куйбышева в Симферополе

См. также 
 Улица Куйбышева